Jasmin Külbsová (* 7. listopadu 1991 v Špýru, Německo) je německá judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 5 letech v Böhl-Iggelheimu pod vedením Jürgena Haupta. Připravuje se v Zweibrückenu pod vedením Martina Drechslera a Michaela Bazynskiho. V německé seniorské reprezentaci se prosazuje od roku 2013. V roce 2016 si vybojovala nominaci na olympijských hrách v Riu, ale jako většina jejich kolegů z reprezentace si na olympijské hry nepřivezla formu. Vypadla hned v prvním kole s Ruskou Xenijí Čibisovovou na yuko.

Výsledky

Váhové kategorie

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jasmin Külbsové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Jasmin Külbsové na Judobase.org

Němečtí judisté
Němečtí olympionici
Narození v roce 1991
Narození 7. listopadu
Ženy
Žijící lidé
Narození ve Špýru